Портильо-де-Сория ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 12,94 км². Население — 18 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории